Saxån är ett namn på flera vattendrag:

 Saxån, Dalarna, genom Svartälven
 Saxån, Kolbäcksån, källflöde för Kolbäcksån
 Saxån, Lappland, i södra Lappland och Jämtland
 Saxån, Skåne, ett vattendrag i västra Skåne
Saxån, Björsjö, Dalarna, avvattnar sjön Dammsjön